II. Erik dán király (1090?–1137)
II. Erik norvég király (1268–1299)
II. Erik svéd király (9. század)